Хофенхайм може да се отнася за:

 Хофенхайм — село в Германия;
 Хофенхайм (отбор) — германски футболен отбор.